El término bobito amarillo puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Myiopagis cotta;
 Un nombre común de la especie de ave Empidonax flaviventris.